Слово Pelophila  имеет следующие значения:
 Pelophila — род жуков-жужелиц из подсемейства плотинников;
 Pelophila — род эуметазой из семейства Actinoposthiidae.